Charleval es el nombre de dos comunas en Francia:

 Charleval (Bocas del Ródano), en el departamento de Bocas del Ródano.
 Charleval (Eure), en el departamento de Eure.
 Castillo de Charleval, un proyecto de Carlos IX de castillo real no realizado en la comuna de Charleval (Eure)